Es gibt zwei Clemensbriefe, die zeitweise Clemens von Rom zugesprochen wurden.
 Der Erste Clemensbrief, bei dem die Verfasserschaft des Clemens allgemein anerkannt wird.
 Der Zweite Clemensbrief entstand viel später und wurde fälschlicherweise Clemens zugesprochen, der Autor ist unbekannt.